Marcelo Claudio Dos Santos, né le , est un écrivain, journaliste et vulgarisateur scientifique argentin.

Vie 
Il est le fils du folkloriste argentin Carlos Alberto Dos Santos. En 1984, il a commencé à écrire pour le magazine Comentarios. La même année, il publie sa première histoire - "Statu Quo" - dans le magazine Sinergia, dirigé par Sergio Gaut vel Hartman.

En 2002, il a commencé à participer à la revue Axxón (dirigée par l'écrivain et éditeur Eduardo J. Carletti), avec une série d'articles sur la science populaire.

Boucher dans ses jeunes années. Il a décidé d'étudier l'art dramatique pour exceller dans sa vie.

Travaux

Fictions

Non-fictions 

 
 Première édition en e-book : Aguilar/Santillana, Madrid, 2011. 
 
 Première édition espagnole (couverture rigide) : Aguilar, Madrid, 2005. 
 Deuxième édition espagnole (couverture rigide) : Aguilar, Madrid, 2005. 
 Première édition colombienne (livre de poche) : Aguilar, Bogotá, 2005. 
 Première édition de poche (également aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico et en République dominicaine) : Punto de lectura, Madrid, 2006. 
 Première édition italienne (livre de poche) : L´Enigma del Manoscritto Voynich: Il Più grande mistero di tutti i tempi. Edizioni Mediterranee, Rome, 2009. 
 Première édition au Círculo de Lectores, Madrid, 2010.
 Première édition en format électronique : Aguilar, Madrid, 2011. 

Naissance en mars 1961
Écrivain argentin